Alexander Erik Hubertus Bertil, född 19 april 2016 i Danderyd, är en svensk prins och hertig av Södermanland. Han är son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia och sonson till kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Prins Alexander är enligt successionsordningen nummer fem i den svenska tronföljden, efter sin far och före sin yngre bror prins Gabriel.

Biografi

Födsel
Den 19 april klockan 18:25 föddes prins Alexander på Danderyds sjukhus. Han vägde vid födseln 3 595 gram och var 49 centimeter lång. Dagen efter födseln sköts salut med 21 skott från Skeppsholmens salutstation samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg. Den 21 april hölls en konselj på slottet, där kungen tillkännagav prinsens namn och hertigdöme.

Fredagen den 22 april hölls tacksägelsegudstjänsten Te Deum i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Vid gudstjänsten närvarade bland annat den närmaste familjen och riksdags- och regeringsrepresentanter.

Namnen
Alexander är ett helt nytt namn inom den svenska monarkin, men namnet har förekommit inom flera utländska furstehus, och bland prinsens förfäder återfinns pfalzgreven Alexander av Pfalz-Zweibrücken. Namnet Erik delar prinsen med sin morfar, Erik Hellqvist, och det är dessutom ett namn som burits av många svenska kungar; Erik XIV var den senaste men namnet har också burits av bland andra kung Erik Knutsson och dennes barnbarns barn hertig Erik, direkta förfäder till prins Alexander.
Inom ätten Bernadotte har namnet burits av prins Alexanders farfars farfars bror, prins Erik, hertig av Västmanland. Hubertus är kung Carl XVI Gustafs fjärde namn, som denne fick efter en avliden morbror. Namnet Bertil har burits av prins Bertil, farfars farbror till prins Alexander, och även prins Carl Philip bär det som ett av sina förnamn.

Dop
Prins Alexander döptes den 9 september 2016 i Drottningholms slottskyrka. Officianter för dopet var ärkebiskop Antje Jackelén, överhovpredikant biskop Johan Dalman och pastor i Kungliga Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Prinsens faddrar är faster kronprinsessan Victoria, Carl Philips kusin Victor Magnuson, Sofias syster Lina Frejd, Carl Philips vän Jan-Åke Hansson och Sofias väninna Cajsa Larsson.

Inte längre medlem i det i kungliga huset
Den 7 oktober 2019 beslutade kung Carl XVI Gustaf om förändringar kring vilka av hans familjemedlemmar som skulle tillhöra det kungliga huset. Beslutet innebar att prins Carl Philips barn och prinsessan Madeleines barn inte längre tillhör det kungliga huset och inte längre har ställning som Kungliga Högheter. De behöll dock sina titlar som prins/prinsessa och hertig/hertiginna. I samband med detta förväntas prins Alexander inte längre ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som privatperson. Han kommer inte heller ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Alexander är fortsatt arvsberättigad till tronen.

Titlar, ordnar och utmärkelser 

 2016–2019: Hans Kunglig Höghet Alexander, Prins av Sverige, Hertig av Södermanland
 2019: Alexander, Prins av Sverige, Hertig av Södermanland

Svenska ordnar och dekorationer 
  Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden (Serafimerorden) – räknas från födseln
 Riddare av Carl XIII:s orden – räknas från födseln

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

 Kungahusets webbsida om prins Alexander
 Kungahusets tidigare webbsida om prins Alexander: 

Män
Levande personer
Födda 2016
Svenska prinsar
Artiklar med släktträd
Mottagare av Serafimerorden
Huset Bernadotte
Ättlingar till Carl XVI Gustaf